Эннио де Джорджи (; 8 февраля 1928, Лечче, Италия — 25 октября 1996, Пиза, Италия) — итальянский математик, член «дома Георгия», работавший над дифференциальными уравнениями и проблемами вариационного исчисления.

Член Папской академии наук (1981), иностранный член Национальной академии наук США (1995), Французской академии наук (1995).

Математические работы 
Решил проблему Бернштейна о минимальной поверхности и 19-ю проблему Гильберта о регулярности решений эллиптических уравнений в частных производных («Всегда ли решения регулярной вариационной задачи Лагранжа являются аналитическими?». Ответ: Да).

Некоторые работы 
 . The first note published by De Giorgi on his approach to Caccioppoli sets.
 {{Citation
|last = De Giorgi
|first = Ennio
|author-link = 
|title = Su una teoria generale della misura -dimensionale in uno spazio ad  dimensioni
|trans-title = On a general theory of . The first complete exposition of his approach to the theory of Caccioppoli sets by De Giorgi.
 . Первая работа по  SBV-функциям и проблемам, связанным с вариационным исчислением.
 .

Обзоры работ 
  .

Книги 
 . An advanced text, oriented to the theory of minimal surfaces in the multi-dimensional setting, written by some of the leading contributors to the theory.

Примечания

Литература 
 .
 , available home page at the Research Group in Calculus of Variations and Geometric Measure Theory, Scuola Normale Superiore, Pisa. A brief biography reviewing his major scientific contributions.
  e-ISBN 88-8305-020-7. A collection of almost all commemorative papers, transcriptions of commemorative addresses on Ennio De Giorgi and personal reminiscences of pupils and friends, collected jointly with some philosophical papers of De Giorgi himself.
 .
 . Contains two chapters on De Giorgi.
 . A brief commemorative and historical paper describing the events which led Ennio De Giorgi to held a chair at the Scuola Normale Superiore.
 
 . An important monograph detailing the results of Ennio De Giorgi and his school on the Minimal surface problem approached by the theory of Caccioppoli sets.

Ссылки 
 : web page of the scientific institution named after him at the Scuola Normale Superiore in Pisa.
  available at the web site of the Research Group in Calculus of Variations and Geometric Measure Theory, Scuola Normale Superiore, Pisa.
 
  . A video interview with its Italian transcription by Antonio Bernardo, available at Matematicamente thanks to the kind permission of Michele Emmer, of De Giorgi’s family and of the Unione Matematica Italiana.
 
 .
 .

Математики XX века
Математики Италии
Математические аналитики
Члены Академии деи Линчеи
Члены Папской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Лауреаты премии Вольфа (математика)
Лауреаты премии Каччиопполи